Liga Mistrzów UEFA 2008/2009 – 17. sezon Ligi Mistrzów UEFA, najbardziej prestiżowego turnieju w klubowej piłce nożnej rozgrywanego od 1992 roku.

Finał rozegrany został 27 maja 2009 na Stadio Olimpico w Rzymie, w którym zwyciężyła FC Barcelona 2:0 (1:0) po bramkach Samuela Eto’o w 10. minucie oraz Lionela Messiego w 70. minucie.

I runda kwalifikacyjna

II runda kwalifikacyjna

III runda kwalifikacyjna

Faza grupowa 

W fazie grupowej zmierzyło się 16 zwycięzców rundy eliminacyjnej i 16 drużyn, które zapewniły sobie udział w tej fazie Ligi Mistrzów dzięki pozycjom zajętym w rozgrywkach ligowych.

Losowanie grup Ligi Mistrzów 2008/2009 odbyło się 28 sierpnia 2008 roku o godzinie 18:00 w Monako (Monako)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa

Drużyny 
  AS Roma (z grupy A)
  Chelsea (z grupy A)
  Inter Mediolan (z grupy B)
  Panathinaikos AO (z grupy B)
  FC Barcelona (z grupy C)
  Sporting CP (z grupy C)
  Atlético Madryt (z grupy D)
  Liverpool F.C. (z grupy D)
  (z grupy E)
  Villarreal C.F. (z grupy E)
  Bayern Monachium (z grupy F)
  Olympique Lyon (z grupy F)
  Arsenal (z grupy G)
  FC Porto (z grupy G)
  Juventus F.C. (z grupy H)
  Real Madryt (z grupy H)

Drabinka

1/8 finału 

Wynik łączny: 2-2
Awans:  FC Porto

Wynik łączny: 6-3
Awans:  FC Barcelona

Wynik łączny: 1-1 (k. 7–6)
Awans:  Arsenal

Wynik łączny: 2-0
Awans: 

Wynik łączny: 3-2
Awans:  Chelsea F.C.

Wynik łączny: 3-2
Awans:  Villarreal C.F.

Wynik łączny: 12-1
Awans:  Bayern Monachium

Wynik łączny: 5-0
Awans:

Ćwierćfinały 

Wynik łączny: 4-1
Awans:  Arsenal

Wynik łączny: 3-2
Awans: 

Wynik łączny: 7-5
Awans:  Chelsea

Wynik łączny: 5-1
Awans:  FC Barcelona

Półfinały 

Wynik łączny: 1-1
Awans:  FC Barcelona

Wynik łączny: 4-1
Awans:

Finał 

 
ZDOBYWCA LIGI MISTRZÓW 2008/2009

FC BARCELONA TRZECI TYTUŁ

Najlepsi strzelcy 
 9 goli
  Lionel Messi (FC Barcelona)

 7 goli
  Steven Gerrard (Liverpool F.C.)
  Miroslav Klose (Bayern Monachium)

 6 goli
  Lisandro López (FC Porto)

 5 goli
  Karim Benzema (Olympique Lyon)
  Thierry Henry (FC Barcelona)
  Didier Drogba (Chelsea)
  Alessandro Del Piero (Juventus F.C.)
  Robin van Persie (Arsenal)
  Emmanuel Adebayor (Arsenal)

 4 gole
  Danny Koevermans (PSV Eindhoven)
  Dimityr Berbatow ()
  Samuel Eto’o (FC Barcelona)
  Alberto Gilardino (ACF Fiorentina)
  Franck Ribéry (Bayern Monachium)
  Cristiano Ronaldo ()
  Wayne Rooney ()
  Joseba Llorente (Villarreal CF)
  Jádson (Szachtar Donieck)
  Vangelis Mantzios (Panathinaikos AO)

Zobacz też 
 Puchar UEFA 2008/2009
 Puchar Intertoto UEFA 2008

Liga Mistrzów UEFA (2008/2009)